

Culture et société 
 Les cômes et les sous-cômes étaient les officiers de surveillance des bagnes.
 Un côme est un petit peigne servant de démêleur à cheveux crépus, notamment afro.
 Côme Laverse est un personnage du livre Le Baron perché d'Italo Calvino.
 les Lettres du lac de Côme sont un ouvrage écrit par Romano Guardini (1955).

Anthroponyme

Prénom 
Côme est un prénom épicène mais très peu utilisé au féminin (en France : une centaine de filles depuis 1900). Le jour de sa fête, commune avec , est le 26 septembre.

Côme est un prénom d'origine latine venant du grec, . Il a pour variantes Cosimo, , , , Cosmo et , et pour forme féminine Cosima.

Pseudonyme 
 Côme, nom de scène de Lucien Carreau (1996-), est un chanteur et acteur français.

Saints chrétiens 
 Saint Côme, rarement dissocié de son frère Damien, est un médecin et martyr du . Il est le patron des médecins, des chirurgiens, des pharmaciens et des sages-femmes (fête le ).
 Saint Côme de Maïouma est un évêque et hymnographe gréco-palestien du  (fête le ).

Toponyme 

 Côme, une ville du nord de l'Italie,
 le lac de Côme, au bord duquel est construite la ville,
 la province de Côme, une province dont Côme est le chef-lieu ;
 le puy de Côme, un volcan de la chaîne des Puys, en Auvergne (France).

Notes et références